Monforte del Cid kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monforte del Cid (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Monforte del Cid (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar